Konsole — свободный эмулятор терминала, являющийся частью KDE. Его код написан практически «с нуля» (а именно — на базе легковесного эмулятора kvt), в отличие от многих других эмуляторов терминала, использующих код xterm или rxvt. Автором Konsole является Ларс Доелль.

Такие приложения, как Konqueror, Krusader, Kate, Dolphin и KDevelop используют Konsole с помощью KParts для внедрения его функциональности.

С июня 2014 года Yakuake, Konsole, Dolphin, Kate, KDE Telepathy и другие приложения были портированы на KDE Frameworks 5.

Возможности 

 Поддержка вкладок
 Создание закладок на каталоги
 Настраиваемый внешний вид
 Оповещения об активности консоли
 Поддержка печати
 Отправление сигналов процессам

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница Konsole
 Страница на KDE UserBase

Свободные эмуляторы терминала